Et verbum caro factum est est un passage célèbre du prologue de l'évangile selon Jean qui porte sur l'incarnation du Verbe.
Et verbum caro factum est est une pièce de musique sacrée interprétée par divers compositeurs, dont Hans Leo Hassler, Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomás Luis de Victoria ou encore Arvo Pärt.
Et verbum caro factum est est une lettre de Léon le Grand à Flavien.
Et le Verbe s'est fait chair est un livre écrit par Philippe Rolland.